Von Balluseck (Russisch: Баллюзек; Balljoezek), ook vermeld onder de schrijfwijze Von Ballusseck, is een geslacht uit Silezië. Het geslacht behoorde tot de adel van Rusland (sinds 1812) en Pruisen (sinds 1892). In 1995 werden Adolf Willem Felix (1915-2006), Roeland Reinier (1968) en Maarten von Balluseck (1925-2021) ingelijfd in de Nederlandse adel met het predicaat Jonkheer.

Oorsprong en geschiedenis
Het huidige geslacht stamt af van Andreas Balluseck (1743-1807), die in 1766 vanuit Hongarije (het huidige Slowakije) naar Berlijn trok. Zijn jongste zoon, de in 1782 in Berlijn geboren Andreas Friedrich (Fedor Andrejevitsj) Balluseck, maakte naam als officier-arts in het keizerrijk Rusland tijdens de napoleontische oorlogen in het gevolg van prins Eugenius van Württemberg (1788-1857). Voor zijn verrichtingen in de Slag bij Borodino werd Andreas Friedrich Balluseck onderscheiden met de Orde van Sint-Vladimir, 4de klasse. Hij werd vervolgens op 11 december 1812 opgenomen in de erfelijk Russische adel. In 1822 vestigde hij zich in Pruisische stad Carlsruhe (Pokój) waar hij tot zijn dood, in 1849, werkzaam was als lijfarts van prins Eugenius van Württemberg.

In 1892 werden twee van Andreas Friedrichs' zonen, Hugo Louis Felix von Balluseck (1830-1892) en Julius Pius von Balluseck (1837-1901) verheven in de Pruisische adel, zij het onder een afwijkend familiewapen.
Een andere zoon, Felix von Balluseck (1831-1882) emigreerde via Nederland naar Nederlands-Indië, waar hij op 19 december 1862 werd genaturaliseerd. Hij nam hier deel aan de eerste- en tweede expeditie naar Atjeh en werd hiervoor in 1874 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde 4de klasse en de Eresabel voor betoonde dapperheid. Zijn huwelijk in 1861 met Maria van Lynden (1843-1908), een erkende dochter van de nooit gehuwde mr. Dirk Wolter Jacob Carel baron van Lynden (1813-1852), zoon van Jan Carel Elias van Lynden, en Biba, maakte dat het geslacht verwant werd aan verscheidene Nederlandse adellijke geslachten.

Het geslacht werd in Nederland in 1995 ingelijfd met het predicaat jonkheer, onder het Duitse familiewapen. Toch wordt door veel leden van de familie het Russische familiewapen gevoerd.

Verbonden gebieden
Tot 1945 was de familie eigenaar van een landgoed ten noorden van de Pruisische stad Carlsruhe. In 1945 werd het landgoed en het daarbij horende landhuis door het Rode Leger verwoest.

Daarnaast werd de geslachtsnaam van Louis Heinrich (Lev Fedorovitsj) Balluseck, vanwege zijn verdiensten voor Rusland, verbonden aan een schiereiland nabij de Russische kustplaats Veselyi Jar (Russisch: Весёлый Яр) in de provincie Primorje. Het schiereiland draagt sindsdien de naam Kaap Balluseck (Russisch: Мыс Балюзек).

Beknopt overzicht genealogie 
Andreas Balluseck (1743-1807), eigenaar van een werkplaats voor passementen voor militaire uniformen te Berlijn.
Dr. Andreas Friedrich (Fedor Andrejevitsj) Balluseck (1782-1849), chirurg in het Mariinskaya-hospitaal te Sint-Petersburg, officier-arts tijdens de Napoleontische oorlogen, lijfarts van prins Eugenius von Württemberg, in 1812 verheven in de Russische adel; trouwde in 1820 met Agnes Mathilde Oswald (1803-1873). 
Dr. Eugen Paul Fedor Wladimir Oswald Ferdinand Balluseck (1821-1864), districtsrechter en notaris te Namslau (Namysłów) en Bolkenhain (Bolków), afgevaardigde voor het zesde kiesdistrict van Breslau in het Pruisische Huis van Afgevaardigden; trouwde in 1853 met Anna Christine Suzanne von Seidlitz und Ludwigsdorf (1830-1887), uit de familie Von Seidlitz.
Louis Heinrich (Lev Fedorovitsj) Balluseck (1822-1879), keizerlijk Russisch luitenant-generaal, assistent-commandant der artillerie tijdens de Krimoorlog te Sebastopol, vleugeladjudant van Tsaar Alexander II, eerste Russisch minister-resident te China, militair gouverneur te Orenbrug; trouwde in 1861 met Anna Aleksandrovna Lyzohub (1831-1902), directrice van het Smolny-instituut, uit de familie Lyzohub.
Aleksandra Levovna Balluseck (1864); trouwde Valery Arkadievitsj Demidov (1861-1922), keizerlijk Russisch Staatsraad, uit de familie Demidov (familie).
 Louis Eugen Wladimir Friedrich (Fedor Fedorovitsj) Balluseck (1826-1890), rentmeester der goederen van grootvorstin Maria Nikolajevna van Rusland, keizerlijk Russisch Geheimraad.
Vladimir Fedorovitsj Balluseck (1855-1905).
 Vladimir Vladimirovitsj Balluseck (1881-1957), Russisch beeldend kunstenaar en filmregisseur; trouwde Maria Nikandrovna Goryunova, uit de familie Goryunov.
Prof. dr. Felix Vladimirovitsj Balluseck (1927-2013), cardiovasculair chirurg, ontwikkelaar van een van de eerste hart-longmachines in de USSR.
Hugo Louis Felix von Balluseck (1830-1892), koninklijk Pruisisch generaal-majoor, in 1892 verheven in de Pruisische adel; trouwde in 1862 met Marie Elise Henriette Salzmann (1841-1872); hertrouwde in 1879 met Olga Elisabeth von Podbielski (1841-1880), uit de familie Podbielski, zuster van Viktor von Podbielski.
Felix von Balluseck (1831-1882), majoor KNIL; trouwde in 1861 met Maria van Lynden (1843-1908), uit de familie Van Lynden. 
Marie Christine von Balluseck (1863-1946); trouwde in 1885 met Samuel Cornelis van Musschenbroek (1857-1914), koloniaal ondernemer, uit de familie Van Musschenbroek.
Felix Adolph von Balluseck (1866-1921), officier KNIL, directeur Guyana Goud Placer Maatschappij N.V.
Felix von Balluseck (1891-1962), directeur afdeling Vervoer Koninklijke Luchtvaart Maatschappij; trouwde in 1914 met Julie Marie Immink (1891-1977), uit de familie Immink; hertrouwde in 1919 met zijn volle nicht Anne Marie Clémence van Musschenbroek (1894-1967); hertrouwde in 1930 met Niskeija Reiniera Deerns (1897-1969).
jhr. Adolf Willem Felix von Balluseck (1915-2006), luitenant-generaal der Nederlandse cavalerie en een grondlegger van de Cavalerie Ere-escorte, in 1995 ingelijfd in de Nederlandse adel; trouwde in 1939 met Catharina Johanna Margaretha van Stockum (1912-1990), uit de familie Van Stockum.
Erwin von Balluseck (1933-1980), ritmeester der cavalerie, inspecteur Shell Nederland N.V.; trouwde in 1962 met Renée Mary Antoinette Jurgens (1938), uit de familie Jurgens. 
jhr. Roeland Reinier von Balluseck (1968), in 1995 ingelijfd in de Nederlandse adel.
Daniel Johannes von Balluseck (1895-1976), hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad en Nederlands diplomaat; trouwde in 1924 met Jacqueline Wijnanda Volk (1901-1997); hertrouwde in 1932 met Erry Anna Eringaard (1903-1993), kleindochter van Jacques van Marken.
jhr. Maarten von Balluseck (1925-2021), arts, in 1995 ingelijfd in de Nederlandse adel; trouwde in 1954 met Johanna Beate van der Paauw (1930-2022), laatste nazaat van Salomon van der Paauw.
Julius Pius von Balluseck (1837-1901), koninklijk Pruisisch kolonel, in 1892 verheven in de Pruisische adel.
Agnes Louise Mathilde von Balluseck (1839-1914); trouwde in 1861 met Hans Gustav Ferdinand Karl von Sellin (1823-1876), uit de familie Von Sellin. 

Russisch adellijk huis
Nederlands adellijk geslacht